Medaglia d'oro – massima onorificenza 
 Medaglia d'oro all'architettura italiana –  premio d'architettura e design italiano concesso dall'istituzione culturale Triennale di Milano
 Medaglia d'oro al merito civile – onorificenza concessa dalla Repubblica Italiana
 Medaglia d'oro al valor civile – onorificenza italiana
 Medaglia d'oro al valor militare – onorificenza italiana
Medaglia d'oro della Resistenza – onorificenza italiana
 Medaglia d'oro al valore atletico – onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Medaglia d'oro del Congresso – onorificenza statunitense
 Medaglia d'oro della Royal Astronomical Society – onorificenza britannica
 Medaglia d'oro dello Svenska Dagbladet – onorificenza sportiva svedese
 Medaglia d'oro olimpica – medaglia di riconoscimento per competizioni dei Giochi olimpici
Medaglia d'oro AIA
Medaglia d'oro Landau
Medaglia d'oro Oswald Watt
Medaglia d'oro del Congresso
Medaglia d'oro dell'American Institute of Chemists
Medaglia d'oro dell'Indipendenza
Medaglia d'oro dell'architettura
Medaglia d'oro della Royal Astronomical Society
Medaglia d'oro della città di Milano
Medaglia d'oro dello Svenska Dagbladet
Medaglia d'oro di "vittima del terrorismo"